Gintl är ett tyskt efternamn bland andra:

 Heinrich Eduard Gintl (1832–1892), österrikisk trafikman
 Julius Wilhelm Gintl (1804–1883), österrikisk fysiker och ingenjör
 Wilhelm Friedrich Gintl (1843–1908), österrikisk kemist
 Wilhelm Heinrich Gintl (1869–1943), österrikisk kemist